Ervine ist der Familienname folgender Personen:

 David Ervine (1953–2007), nordirischer Politiker
 St. John Ervine (1883–1971), irischer Dramatiker, Schriftsteller und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Erwein
 Erwin (Begriffsklärung)
 Irvine